Davit Bolkvadze – calciatore georgiano
 Elisso Bolkvadze – pianista georgiana
 Mariam Bolkvadze – tennista georgiana
 Šmagi Bolkvadze – lottatore georgiano